

Копинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Копинський сільський округ — адміністративна одиниця, Байганинський район, Актюбинська область
 Копинський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область